Кула може да се отнася за:
 кула – вид строително съоръжение

Селища 
 Кула – град в България, област Видин
 Кула – град в Етиопия
 Кула – град в Сърбия
 Кула – град в Турция, вилает Маниса
 Кула – село в Турция, вилает Лозенград, околия Ковчас
 Кула – българско име на село Палеокастро в Гърция, дем Палеокастро

Други 
 Кула – община в България, област Видин
 Кула – околия в Турция, вилает Маниса
 Кула – вулкан в Турция
 Кула – героиня на легенда от Видинско

Вижте също 
 Кулата (пояснение)